Женская суперлига Футбольной ассоциации () сезона 2022/23 — 12-й сезон Женской суперлиги ФА с момента его основания. Сезон начался 9 сентября 2022 года и завершится 28 мая 2023 года. В турнире принимают участие 12 команд. По сравнению с предыдущим сезоном в турнире принимает участие «Ливерпуль», победивший в Чемпионшипе, а команда «Бирмингем Сити», наоборот, выбыла из Суперлиги.

Чемпионский титул защищает женская команда «Челси».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Англия женщины
Женский футбол в Англии
2022 год в женском футболе
2023 год в женском футболе